Graberanec je selo sjeverozapadno od Vrbovca. 

Prvi puta spominje se 1381. g. kao plemićki posjed. 1495. g. vlasnik mu je Đuro Ablancz, koji ima 6 kuća, a 1553. g. Đuro Dobičak s 2 kuće. Naseljavanje ponovno započinje oko 1910. g.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji